Esistono più comuni francesi con questo nome

Vinzelles – Puy-de-Dôme
Vinzelles – Saona e Loira